Les Insurrections de Grande Pologne sont une série de cinq soulèvements armés des Polonais de la région de Grande-Pologne (aussi appelé Grand-duché de Poznań) contre les occupants prussiens/allemands, après les Partages de la Pologne 1772-1795).

 Insurrection de Grande-Pologne (1794) – pour soutenir l’Insurrection de Kościuszko
 Insurrection de Grande-Pologne (1806) – pour aider Napoléon à libérer la Pologne et créer le Duché de Varsovie
 Insurrection de Grande-Pologne (1846) – insurrection générale dans tous les anciens territoires polonais
 Insurrection de Grande-Pologne (1848) – dans le contexte du Printemps des Peuples
 Insurrection de Grande-Pologne (1918-1919) – pour rejoindre la Pologne ressuscitée après la Première Guerre mondiale

Histoire contemporaine de la Pologne